Mixtepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Mixtepec, kommunhuvudort, Oaxaca, San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -, 
 San Gabriel Mixtepec (ort), Oaxaca, 
 San Bernardo Mixtepec (kommunhuvudort), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar